IP-ядра (), IP-блоки (IP — ), СФ-блоки (СФ — сложные функциональные), VC ( — виртуальные компоненты) — готовые блоки для проектирования микросхем (например, для построения систем на кристалле).

Различают три основных класса блоков:
 программные IP-блоки () — блоки, специфицированные на языке описания аппаратуры;
 схемотехнические блоки () — блоки, специфицированные на схемотехническом уровне, без привязки к конкретной топологической реализации;
 физические (топологические) блоки () — блоки, специфицированные на физическом уровне реализации СБИС (например, GDSII для ASIC).

Hard IP-Core — сложнофункциональный блок, передаваемый потребителю в виде законченной схемотехнической конструкции, разработанной на основе базы данных и оптимизированной по размерам, потребляемой мощности и электрическим характеристикам.

В FPGA (ПЛИС) под Hard IP-Core понимают специализированные области кристалла, выделенные для определённых функций. В этих областях реализованы блоки неизменной структуры, спроектированные по методологии ASIC (как области типа БМК или схемы со стандартными ячейками), оптимизированные для заданной функции и не имеющие средств её программирования. В случае использования данного вида ядер размер площади, используемой на кристалле, сокращается, улучшаются характеристики быстродействия, но происходит потеря универсальности.

Примечания

См. также 
 Программируемая пользователем вентильная матрица
 ASIC
 Система на кристалле
 Базовый матричный кристалл
 VHDL
 Xilinx

Ссылки 
 Open cores (LGPL)
 Altera cores

Цифровые системы
Интегральные схемы
Автоматизация проектирования электроники
Право интеллектуальной собственности
__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__